Турыш:

 Турыш — река в России, протекает в Пермском крае, Свердловской области.
 Турыш — село в Бейнеуском районе Мангистауской области Казахстана.